Henrik 4. kan betegne flere personer:
 Henrik 4., tysk-romersk kejser
 Henrik 4. af England
 Henrik 4. af Frankrig
 Henrik 4. af Holsten
 Henrik 4. af Kastilien
 Henrik 4. af Breslau

eller skuespil af William Shakespeare:
 Henrik IV, del 1
 Henrik IV, del 2

eller et skuespil af Luigi Pirandello:
 Enrico IV